Radočaj je lahko:
 Radočaj Brodski (Hrvaška)
 Radočaj (Hrvaška)